(2447) Kronstadt – planetoida
Kronstadt – niemiecka nazwa miejscowości:
 Braszów w Rumunii
 Kronsztad w Rosji